Weilerbach ist ein geographischer Name

einer Verbandsgemeinde:
 Verbandsgemeinde Weilerbach, Verbandsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

einer Ortsgemeinde:
 Weilerbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

von Ortsteilen:
 Weilerbach (Bollendorf), Ortsteil von Bollendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Boppard), Siedlungsplatz beim Stadtteil Weiler von Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Berdorf), Dorf der Gemeinde Berdorf, Kanton Echternach, Luxemburg
 Weilerbach (französisch Villers-la-Bonne-Eau), Ortsteil von Bastogne, Provinz Luxemburg, Belgien

von Gebäuden:
 Schloss Weilerbach (Eifel), Schloss und ehemalige Eisenhütte in Weilerbach (Bollendorf)

Weilerbach und Weiler Bach sind Gewässernamen: 
 Weilerbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer (Neckar) in der Weststadt von Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Brombach), linker Zufluss des Brombachs nach der Mandlesmühle, Stadt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weilerbach (Ellerbach), rechter Zufluss des Ellerbachs (zur Mosel) bei Weiler, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Weilerbach oder Weiler Bach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach bei Unterfischach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Gauchach), rechter Zufluss der Gauchach bei Weiler, Stadtteil Dittishausen, Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Karbach), rechter Zufluss des Karbachs (zum Elzbach oder der Elz) nahe bei Monreal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Krumbach), rechter Zufluss der Krumbach durch Waltenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Weilerbach (Krummbach), linker Zufluss des Krummbachs (zur Schussen) nahe Weiler, Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Kyll) – zwei Zuflüsse der Kyll im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Weilerbach (Kyll, Kyllburg), linker Zufluss vor Kyllburg
 Weilerbach (Kyll, Speicher), linker Zufluss bei Speicher
 Weilerbach (Labach), linker Zufluss des Labachs (zum Stuhlbach, zur Wallhalb) bei Labach, Ortsgemeinde Knopp-Labach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Lauter), linker Zufluss der „Spiegelberger“ Lauter bei Lautern, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Lindach), linker Zufluss der Lindach zwischen Neidlingen und Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weilerbach, Oberlaufname des Mühlenbachs, bei Freilingen, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, der von links der Ahr zumündet. Siehe auch Stauanlage Weilerbach
 Weilerbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Sulz am Neckar,  Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Nims) – zwei Zuflüsse der Nims im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Weilerbach (Nims, Birtlingen), rechter Zufluss bei Birtlingen
 Weilerbach (Nims, Irrel), linker Zufluss gegenüber Irrel
 Weilerbach (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs in Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Rems), linker Zufluss der Rems vor Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; mit gleichnamigem rechten Oberlaufast
 Weilerbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Weiler, Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Rischbach), rechter Zufluss des Rischbachs an der Ziegelhütte von Weilerbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Röhlinger Sechta), linker Zufluss der Röhlinger Sechta vor Dalkingen, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer bei Weilerbach, Gemeinde Bollendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Weilerbach (Schlösslesbach), linker Zufluss des Schlösslesbachs (zur Brettach) bei Reinsbürg, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Wiedenbach), linker Zufluss des Wiedenbachs (unter dem Unterlaufnamen Gießbach zum Bodensee) in Sipplingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Weilerbach (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf bei Asperglen, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; siehe auch Wieslauf#Zuflüsse
 Weilerbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach in Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Weilbach
 Weiler Bach
 Weilersbach